Рипан — українське прізвище.

 Рипан Маркіян Юрійович (1929—?) — радянський футболіст, захисник.
 Рипан Олег Павлович (*1972) — український футболіст, воротар.

Українські прізвища